Острая:

 Острая — гора в Дагестане.
 Острая — гора в Свердловской области.
 Острая — гора в Камчатском крае, в Елизовском районе у п. Сосновка рядом с городом Елизово.
 Острая — гора в Камчатском крае, на юге Елизовского района у сопки Ходутка.
 Острая — гора у горы и ледника Хувхойтун в центре Камчатского края.
 Острая (Острый) — гора-вулкан у ледника Начикинский в центре Камчатского края.
 Острая — гора в Сихотэ-Алине, Приморье.
 Острая — гора в Сихотэ-Алине, Хабаровский край.
 Острая — гора в Ставропольском крае, одна из 17 останцовых магматических (палеовулканических) гор Пятигорья.
 Острая (Пятигоры) — гора (278,4 м) близ с. Пятигоры (Здолбуновский р-н) — Нагорное (Дубновский р-н), Ровненская область
 Острая () — гора (0,39 км², 368,4 м) к западу (Юго-запад) от г. Кременец (Тернопольская обл.) в заповеднике Кременецкие горы (филиал заповедника Медоборы)
 Острая (Острая Могила) — гора (398,0 м) близ с. Остапье Подволочиского р-на (Тернопольская область), в урочище Медоборы
 Острая — гора (577,3 м) близ с. Шаян Хустского р-на (Закарпатье), у границы Украины и Румынии
 Остра () — гора (294,1 м) близ с. Приборжавское Иршавского р-на (Закарпатская область)
 Острая — гора (529,1 м) возле п. Турьи-Реметы (Симерки) Перечинского р-на (Закарпатская область),
 Острая Гора — гора (1405,2 м) к западу от с. Буковец (Воловецкий район) (Закарпатская область),
 Острая (Солдатское) (могила Острая) — курган (126 м) возле с. Солдатское Вознесенского района (Николаевская обл.)
 Острая (Белоусовка) (могила Острая) — курган (107,7 м) возле с. Белоусовка Вознесенского района (Николаевская обл.)
 Острая (Водяно-Лорино) (Могила-Острая) — курган (101,9 м) близ с. Водяно-Лорино Еланецкого района (Николаевская обл.)
 Острая (Тарасовка) (Могила-Острая) — курган (181,2 м) близ с. Тарасовка Новгородковского района (Кировоградская обл.)
 Острая (Анновка) (Могила-Острая) — курган (141,3 м) вблизи с. Анновка Петровского района (Кировоградская обл.)
 Острая (Новый Лиман) (Могила Острая) — курган (167,4 м) возли с. Новый Лиман (с. Богодаровка) Шевченковского района (Харьковская обл.)

Примечания